Il doppio del torneo di tennis Guadeloupe Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Rodolphe Gilbert 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jonathan Canter /  Royce Deppe (primo turno)
 Bryan Shelton /  Kenny Thorne (semifinali)

 Stefano Pescosolido /  Olli Rahnasto (primo turno)
 Alfonso Mora /  John Sobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadeloupe Challenger 1991